Чич — фамилия.
 Чич, Гисса Карович (1937—2014) — адыгейский композитор, хормейстер, профессор и первый директор Института искусств Адыгейского государственного университета. 
 Чич, Милан (1932—2012) — чехословацкий государственный деятель и юрист.
 Чич, Юрий Калубатович (1936—2020) — советский и российский театральный актер, артист Адыгейского национального театра драмы, Заслуженный артист РСФСР (1972).

См. также 
 Чич и Чонг — американский комедийный дуэт состоящий из Ричарда «Чич» Марина и Томми Чонга.